Сезон 2010/2011 является 65-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон начался 26 октября 2010 года, закончился 13 апреля 2011 года. Матч всех звёзд НБА 2011 года прошел 20 февраля в «Стэйплс Центре» в городе Лос-Анджелес, Калифорния.

Значительные события сезона

Октябрь 
 26 октября — начался регулярный сезон.
 16 апреля 2011 года начались игры плей-офф.

Регулярный сезон

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф

Матч всех звёзд

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Деррик Роуз, «Чикаго Буллз»
 Лучший оборонительный игрок: Дуайт Ховард, «Орландо Мэджик»
 Новичок года НБА: Блэйк Гриффин,Лос-Анджелес Клипперс
 Лучший шестой игрок НБА: Ламар Одом, «Лос-Анджелес Лейкерс»
 Самый прогрессирующий игрок: Кевин Лав, «Миннесота Тимбервулвз»
 Тренер года: Том Тибодо, «Чикаго Буллз»
 Менеджер года: Пэт Райли («Майами Хит») и Гэр Формэн («Чикаго Буллз»)
 Приз за спортивное поведение Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорз»
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Рон Артест, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Первая сборная всех звёзд:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Кевин Дюрант 
 Ц Дуайт Ховард
 З Коби Брайант
 З Деррик Роуз

Вторая сборная всех звёзд::
 Ф Пау Газоль
 Ф Дирк Новицки
 Ц Амаре Стадемайр
 З Дуэйн Уэйд
 З Расселл Уэстбрук

Третья сборная всех звёзд::
 Ф Ламаркус Олдридж
 Ф Зак Рэндольф
 Ц Эл Хорфорд
 З Ману Джинобили
 З Крис Пол

Первая сборная всех звёзд защиты::
 Ф Кевин Гарнетт
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Дуайт Ховард
 З Коби Брайант
 З Рэджон Рондо

Вторая сборная всех звёзд защиты::
 Ф Андре Игудала
 Ц Джоаким Ноа
 Ц Тайсон Чендлер
 З Тони Аллен
 З Крис Пол

Первая сборная новичков:
 З/Ф Лэндри Филдс
 Ф Блэйк Гриффин
 Ц Демаркус Казинс
 З Гэри Нил
 З Джон Уолл

Вторая сборная новичков::
 Ф Пол Джордж
 Ф Деррик Фейворс
 Ц Грег Монро
 З Уэсли Джонсон
 З Эрик Бледсо

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2010/2011